

Prénom 
Joe est un diminutif courant de Joseph.

Personnalité 
 Joe, un chanteur américain

Personnage de fiction 
 Joe est un personnage du jeu vidéo de combat Street Fighter

Cinéma 
 Joe, un film dramatique américain réalisé par John G. Avildsen et sorti en 1970
 Joe, un film dramatique américain coproduit et réalisé par David Gordon Green et sorti en 2013

Musique 
 Joe, le  album studio français du chanteur Joe Dassin sorti en 1972

Sigle 
JOE est un sigle qui peut désigner :
 Joe's Own Editor, un éditeur de texte de la famille Emacs
 en France, le Journal Officiel Électronique de la République Française

Autres 
 Joe, station de radio privée belge flamande
 G.I. Joe, une série de figurines articulées en plastique, reprises en séries animées, films, comics, jeux vidéo et autres médias